Епархия Крус-дель-Эхе () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Крус-дель-Эхе, Аргентина. Епархия Крус-дель-Эхе входит в митрополию Кордовы. Кафедральным собором епархии Крус-дель-Эхе является церковь Пресвятой Девы Марии Кармельской.

История 
12 августа 1963 года Папа Римский Павел VI выпустил буллу «Ecclesia Christi», которой учредил епархию Крус-дель-Эхе, выделив её из архиепархии Кордовы.

25 января 1980 года епархия Крус-дель-Эхе передала часть своей территории для образования территориальной прелатуры Деан-Фунеса.

Ординарии епархии 
 епископ Энрике Печуан Марин (18.08.1963 — 16.12.1983, до смерти);
 епископ Омар Феликс Коломе (27.09.1984 — 24.06.2008, в отставке);
 епископ Сантьяго Оливера (24 июня 2008 — 28 марта 2017 — назначен военным ординарием Аргентины);
 епископ Хуго Рикардо Арайя (2 августа 2017 — по настоящее время).

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ecclesia Christi

Ссылки 
 Официальный сайт епархии Крус-дель-Эхе 
 Информация на сайте www.catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте www.gcatholic.org 
 Информация на сайте Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) 

Католические епархии Аргентины